Empire Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Empire Township (Illinois)
 Empire Township (Ellsworth County, Kansas)
 Empire Township (McPherson County, Kansas)
 Empire Township (Michigan)
 Empire Township (Minnesota)
 Empire Township (Missouri)
 Empire Township (North Dakota)